Filmy:
 Rush – film z 2013 roku
 Rush – dramat medyczny amerykański, serial telewizyjny z 2014 r.

Muzyka:
Rush – kanadyjskie trio rockowe
 Rush – debiutancki album zespołu Rush
 „Rush” – singel grupy Depeche Mode
 „Rush” – singel CJ Stone’a i Milo
 „Rush” – singel the pillows
 Rush – ścieżka dźwiękowa do filmu Rush (1991)
 Rush! – album zespołu Måneskin

Miasta w USA:
 Rush – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Rush (ang. Rush Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Rush (ang. Rush Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rush (ang. Rush County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Rush (ang. Rush County) – w stanie Kansas

Inne 
 Rush – miasto w hrabstwie Fingal w Irlandii
 Rush – sposób przeprowadzania akcji ofensywnej w futbolu amerykańskim
 Rush – sposób przeprowadzania akcji defensywnej w futbolu amerykańskim

Zobacz też 
 
 Ruch (ujednoznacznienie)